Lowndes é o nome de diversos condados dos Estados Unidos da América, que receberam o seu nome em homenagem a William Lowndes (1782-1822), membro do Congresso dos Estados Unidos:

 Condado de Lowndes (Alabama)
 Condado de Lowndes (Geórgia)
 Condado de Lowndes (Mississippi)

Desambiguações de topônimos